Pirate Gold – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfred Lucas
Pirate Gold – film del 1920 diretto da George B. Seitz